Михайлофёдоровская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Олега Михнюка до улицы Александра Молодчего.

Нет примыкающих улиц.

История 
Варваринская улица — из-за расположенности поблизости к Варваринской церкви (18-19 века, была разобрана) — была проложена в середине 19 века в современных размерах между Вознесенской (современная Олега Михнюха) и Петербургской (современная Александра Молодчего) улицами. 

Варваринская улица переименована на улицу Клары Цеткин — в честь одного из основателей Коммунистической партии Германии Клары Цеткин.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — из-за расположенности поблизости к церкви Михаила и Федора, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 1/43, 1 А, 3, 11/38.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова